Карташо́в (Карташова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Карташов, Александр Юрьевич (род. 1957) — советский и российский судья.
 
 
 Карташов, Вадим Николаевич (1930—2008) — советский и российский журналист, поэт, общественный деятель.
 Карташов, Валентин Антонинович (1919—2010) — учёный-строитель.
 
 Карташов, Герольд Филиппович (1924—1992) — Герой Советского Союза.
 Карташов, Евгений Григорьевич (род. 1942) — мэр города Запорожье (2003—2010).
 Карташов, Иван Дмитриевич (1909—1971) — советский артист балета.
 Карташов, Михаил Николаевич (1937—1999) — советский и российский художник.
 Карташов, Николай Иванович (1867—1943) — российский советский учёный, специалист в области паровозостроения.
 Карташов, Степан Семёнович (1912—1980/1981) — советский скульптор.
 Карташов, Юрий Михайлович (1931—2015) — советский и российский геомеханик.

Женщины
 Карташова, Алёна Владимировна (род. 1982) — российская спортсменка, борец, тренер.
 Карташова, Евгения Сергеевна (Балакшина; 1902—1991) — советский архитектор.
 Карташова, Лидия Павловна (1881—1972) — советская актриса.

Населённые пункты 
 Карташов — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области, Казахстан.
 Карташов — хутор в Лабинском районе Краснодарского края.

См. также